Домини́к Ди́ллон де Байингтон (), сценическое имя Диллон (Dillon) — немецкая певица бразильского происхождения.

Биография 
Диллон родилась в 29 апреля 1988 году в бразильском городе Сан-Паулу, в четыре года вместе с матерью и братом переехала в Кёльн. Она окончила английскую школу в 2007 году. В том же году она опубликовала в Интернете первую песню собственного сочинения, а в январе 2008 года выпустила первый сингл.

Позднее Диллон переехала в Берлин, чтобы изучать искусство фотографии в университете.

Дебютный альбом Диллон «This Silence Kills» (нем.) вышел 21 ноября 2011 года. Большую часть музыки и песен Диллон написала сама, вдохновляясь работами Билли Холидей, Жан-Мишеля Баския и Джеффа Бакли.

Альбом получил преимущественно положительные отзывы. Музыкальные критики сравнили Диллон с Бьорк, Адель, Региной Спектор и Люкке Ли.

31 марта 2014 года певица выпустила второй альбом «The Unknown», более меланхоличный и минималистичный, чем первый.

Дискография

Альбомы 
  (2011)
 The Unknown (2014)
 Live at Haus der Berliner Festspiele (2016)
 Kind (2017)

Синглы и EP 
 C Unseen Sea (2008)
 Ludwig (2008)
 Tip Tapping (2012), сборник ремиксов
 Your Flesh Against Mine (2013), сборник ремиксов
 A Matter of Time (2014), сингл
 A Matter of Time (2014), сборник ремиксов
 When Breathing Feels like Drowning (2019)

Прочее 
 C Unseen Sea (2008)

Клипы 
 Tip Tapping (2011)
 Your Flesh Against Mine (2012)
 Matter of Time (2014)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страницы на «Фейсбуке», в «Твиттере» и «Инстаграме»
 Канал на YouTube
 
 Диллон на сайте лейбла BPitch Control

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1988 году
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Германии
Авторы-исполнители Германии
Артисты, известные под псевдонимами